Erkel ist der Familienname folgender Personen:
 Bram van Erkel (* 1932), niederländischer Fernsehregisseur
 Esther Erkel (* 1939), Schweizer Pianistin und Musikpädagogin
 Ferenc Erkel (1810–1893), ungarischer Komponist und Schachspieler
 das nach ihm benannte Erkel-Theater (Erkel Színház) in Budapest
 Günther Erkel (1924–1993), deutscher Jurist, ehemaliger Staatssekretär
 Willi Erkel (1913–2002), deutscher Politiker (SPD)